Bloc Electoral Moldàvia Democràtica (del seu nom en romanès Blocul Moldova Democrată), coalició electoral històrica de Moldàvia
 BMD-1 (del seu nom en rus Боевая Машина Десантная, transliterat Boievaia Maixina Desantnaia), vehicle de combat d'infanteria desenvolupat a la Unió Soviètica
 Densitat mineral òssia (del seu nom en anglès Bone Mineral Density), mesura mèdica de la quantitat de matèria mineral present als ossos
 BMD també és el codi ISO 4217 del dòlar de les Bermudes, moneda oficial de les Bermudes
 BMD també és el codi de l'UCI del BMC Development Team, equip ciclista amateur dels Estats Units